Pacinotti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Pacinotti (1841–1912), italienischer Physiker
 Gian Alfonso Pacinotti (* 1963), italienischer Comic-Künstler und Filmemacher; siehe: Gipi